Harry Holmes, dit Hap Holmes, (né le  à Aurora en Ontario au Canada — mort le  à Fort Lauderdale, Floride) est un joueur canadien de hockey sur glace. Il évolue au début du  en tant que gardien de but et remporte au cours de sa carrière la Coupe Stanley à quatre reprises. Il est admis en 1972 au Temple de la renommée du hockey et un trophée de la Ligue américaine de hockey porte son nom : le trophée Harry-« Hap »-Holmes remis à un gardien de but de la LAH chaque année.

Biographie

Trophées et honneurs personnels

Titres 
 Coupe Stanley en 1914, 1917, 1918 et 1925
 Sélectionné dans la seconde équipe type de la PCHA en 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922 et 1923
 Sélectionné dans la première équipe type de la WCHL en 1924

Trophée Harry « Hap » Holmes 

Le trophée homonyme du joueur est remis annuellement dans la Ligue américaine de hockey et il a été remis pour la première fois en 1948 à Aldege Bastien des Hornets de Pittsburgh. Il récompense alors le gardien de but avec la plus petite moyenne de buts alloués. En 1972, le trophée est attribué au(x) gardien(s) de l'équipe ayant encaissé le moins de buts. Daniel Bouchard et Ross Brooks des Braves de Boston remportent le trophée.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Référence 

Naissance en février 1892
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey
Champion de la Coupe Stanley
Décès en juin 1941
Joueur des Metropolitans de Seattle
Joueur des Blueshirts de Toronto
Décès à 49 ans